Hermann Granzow ist der Name folgender Personen:
* Hermann Granzow (Jurist) (1877–1948), deutscher Jurist
 Hermann Granzow (Staatssekretär) (* 1935), deutscher Staatssekretär